San Gottardo kan syfta på:

Geografi

Italien 

 San Gottardo (ort i Italien, Lombardiet), Provincia di Lecco, 
 San Gottardo (ort i Italien, Veneto), Provincia di Vicenza,

Schweiz 

 Sankt Gotthardpasset, bergspass, Ticino,  
 Sankt Gotthard, bergskedja, Uri, 

Robotskapade Italienförgreningar